XIX округ () или Кишпешт () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 Кишпешт

Окрузи Будимпеште